Накашидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Накашидзе, Александр Давидович (1837—1905) — русский генерал от кавалерии, елизаветпольский губернатор.
 Накашидзе, Ахмед Ризманович (1907—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Накашидзе, Елизавета Иосифовна (1885—1937) — меньшевичка, член Грузинского Учредительного собрания, в замужестве Накашидзе-Болквадзе.
 Накашидзе, Илья Петрович (1866—1923) — грузинский писатель и общественный деятель.
 Накашидзе, Исрапил Османович (1931—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Накашидзе, Мери Назарьевна (1914—1986) — грузинская советская певица, народная артистка Грузинской ССР.
 Накашидзе, Михаил Александрович (1873—1906) — сын Александра Накашидзе, конструктор первого в Российской Империи бронеавтомобиля.
 Накашидзе, Михаил Александрович (1844—1905) — бакинский губернатор.
 Накашидзе, Нино Иосифовна (1872—1963) — грузинская советская детская писательница.
 Накашидзе, Хурия Реджебовна (1880 — ?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Накашидзе — о княжеском роде
 Накашидзе-Шаррон — первый русский бронеавтомобиль (1905)